South Park
South Park (Wyoming)
South Park (filme)
South Park (jogo eletrônico)
South Park Township
South Park View

Desambiguações de topônimos